La locuzione ordine militare può riferirsi a:

 gli ordini religiosi cavallereschi che erano ordini religiosi armati, istituiti per le Crociate durante il medioevo.
 Dalla tradizione medioevale derivano gli ordini militari moderni, quali:
 Ordine militare di Savoia
 Ordine militare d'Italia
Ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia
 Ordine Militare e Ospedaliero di Santa Maria di Betlemme
 Ordine Militare e Ospedaliero di S. Giovanni d'Acri e S. Tommaso
 Real Ordine Militare di San Giorgio della Riunione
 Sovrano Militare Ordine di Malta